Yvinec peut faire référence à : 
 Daniel Yvinec (né en 1963), contrebassiste, multi-instrumentiste et réalisateur artistique français. 
 Mariette Yvinec, mathématicienne française.

 Stade Jean Yvinec, ancien nom du stade lavallois Mayenne Football Club en 1930.